Lety může označovat:
 Lety (okres Písek) – obec 5 km severně od Čimelic v okrese Písek
 Koncentrační tábor Lety – tábor, nejprve pracovní, později sběrný za 2. světové války, v obci Lety
 Lety (okres Praha-západ) – obec u Dobřichovic v okrese Praha-západ
 množné číslo slova „let“, značícího dopravní činnost letadla nebo jím prováděný dopravní spoj
 Lety Google – služba pro online rezervaci letů od Googlu

Externí odkazy